H72 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Evelyn Egan Observatory, di Fort Myers